East Park Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 East Park Historic District (Greenville, South Carolina), NRHP-ID: 05001157
 East Park Historic District (Stoughton, Wisconsin), NRHP-ID: 03000335